Calogero Ciancimino – scrittore italiano
 Massimo Ciancimino – imprenditore italiano
 Vito Ciancimino – politico italiano